Влканов може бити:

 Влканов (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Влканов (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република